Een Austronesische taal, gesproken in Taiwan; zie Amis
 Een dialect van het Minangkabaus, gesproken in Indonesië; zie Tanah (dialect)